Die Adeccoligaen 2011 war die insgesamt 49. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußball­liga und die siebte unter dem Namen Adeccoligaen. Die Saison begann am 3. April 2011 und endete am 30. Oktober 2011.

Meister Hønefoss BK und der Zweite Sandnes Ulf stiegen in die Tippeligaen auf. Die letzten vier Mannschaften Asker Fotball, Nybergsund IL-Trysil, Randaberg IL und Løv-Ham Fotball stiegen in die Oddsenligaen ab.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Weblinks 
  Adeccoligaen 2011 auf fotball.no (Webseite des NFF) (norwegisch)
 Adeccoliga 2011 bei kicker.de
 Adeccoliga auf weltfussball.de

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2011
2011